Хунза́хский район () — административно-территориальная единица и муниципальное образование (муниципальный район) в составе Республики Дагестан Российской Федерации. 

Административный центр — село Хунзах.

География 
Хунзахский район расположен на западе центральной части современного Дагестана. Граничит на западе с Ахвахским и Ботлихским, на севере — с Гумбетовским и Унцукульским, на востоке — с Гергебильским, на юго-востоке — с Гунибским, на юге — с Шамильским районами республики.

Площадь территории района составляет 551,91 км².

История 
Аварский округ в составе Дагестанской области был образован из Аварского ханства в 1864 году.

В 1921 году Аварский округ вошёл в состав Дагестанской АССР.

22 ноября 1928 года в Дагестанской АССР было введено кантонное деление и все округа были упразднены. Из Аварского округа был выделен Хунзахский кантон. 3 июня 1929 года Хунзахский кантон был преобразован в Хунзахский район.

В августе 1944 года Магохский сельсовет Хунзахского района были переданы в новый Гергебильский район.

Население 

 Национальный состав
В районе проживают преимущественно аварцы.

Национальный состав населения по данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Территориальное устройство 
Хунзахский район в рамках административно-территориального устройства включает сельсоветы и сёла.

В рамках организации местного самоуправления в одноимённый муниципальный район входят 24 муниципальных образования со статусом сельского поселения, которые соответствуют сельсоветам и сёлам.

Населённые пункты 
В районе 59 сельских населённых пунктов:

 Кутаны
К Хунзахскому району относятся сёла Архида и Сентух, которые как анклавы находятся на территории равнинного Хасавюртовского района; сёла Акаро, Аркида и Хачта — на территории равнинного Кизилюртовского района, сёла Гондокори и Нуси — на территории равнинного Бабаюртовского района, сёла Арада, Ахтини, Квами, Красное и Самилах — на территории равнинного Кумторкалинского района.

Экономика 
Ведётся строительство горнолыжного курорта Матлас.

Интересные факты 
 27 августа 2014 года в районе заработала система уличного радио.
 Исторически этноним аварцы относился только к жителям Хунзахского плато, где располагалось Аварское (Хунзахское) ханство.
 Хунзахский диалект аварского языка лёг в основу литературного языка.

Достопримечательности 
 Мочохское озеро;
 Водопад Тобот;
Карадахская теснина;
 Мемориальный дом-музей, в котором жил народный поэт Дагестана — Гамзат Цадаса;
 Историко-краеведческий музей;
 Аранинская крепость — фортификационное сооружение XIX века;
 Дом-музей поэта Чанка (Таджудина), одного из отцов аварской литературы;
 Мемориальный комплекс «Белые журавли».

Известные уроженцы 
''Родившиеся в Хунзахском районе

Примечания

Ссылки 

 Муниципалитеты Дагестана МО "Хунзахский район"
 Сайт Хунзахского района
 Официальный сайт администрации района
 Официальный сайт Президента Республики Дагестан: Хунзахский район
 Хунзахская газета «Сельский труженик»

Комментарии 
Комментарии